Skop – miejscowość w Polsce
 skop – wykastrowany baran.
 skop – wykastrowany samiec kozy domowej.